

Bosszúállók / The Avengers előfordulásai  

 Bosszúállók (The Avengers), 1961–1969 brit televíziós sorozat, rendezte Sydney Newman, főszerepben  Patrick Macnee és Diana Rigg
 Bosszúállók, 1998 (The Avengers), Jeremiah S. Chechik filmje, főszereplő Ralph Fiennes és Uma Thurman
 Bosszúállók, 2012  ''(Marvel’s The Avengers), Joss Whedon filmje

Lásd még 
 The Avengers (együttes) amerikai punk rock együttes

Jegyzetek